

Persone
Agnolo di Pietro (?–1362) – scultore italiano
Alessandro Di Pietro (1945) – conduttore televisivo e scrittore italiano
Angelo Di Pietro (1828-1914) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Antonio Di Pietro (1950) – politico, avvocato ed ex magistrato italiano
Bruno Di Pietro – pittore e scultore italiano
Carmen Di Pietro, nome d'arte di Carmela Tonto (1965) – showgirl italiana 
Camillo Di Pietro (1806-1884) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Cecco di Pietro (1330 ca.–prima del 1402) – pittore italiano
Cola di Pietro (...–...) – pittore italiano del XIV secolo
Gianfranco Di Pietro (...) – architetto e urbanista italiano
Gilio di Pietro (...–1261) – pittore italiano
Giovanni di Pietro, conosciuto col nome d'arte di Lo Spagna ((1450 circa–1528) – pittore spagnolo
Giovanni Di Pietro (1947) – politico italiano
Lando di Pietro, oppure Orlando di Pietro (1280-1340) – architetto, orafo e scultore italiano
Mario Di Pietro (1928-2005) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
Michelangelo di Pietro Membrini noto anche come Michelangelo da Lucca e Maestro del Tondo Lathrop (...–1525) – pittore italiano
Michele Di Pietro (1747-1821) – cardinale italiano
Nicolò di Pietro, noto anche come Nicolò Paradiso (XIV–XV secolo) – pittore italiano
Pasquale Di Pietro (1896–...) – ciclista su strada italiano
Pino Di Pietro (1969) – musicista e compositore italiano
Sano di Pietro (1405-1481) – pittore e miniatore italiano
Silvia Di Pietro (1993) – nuotatrice italiana
Zanino di Pietro, noto anche come Giovanni Charlier o Giovanni di Francia (1380 ante–1443 ante) – pittore italiano

Altro
Di Pietro – biografia scritta da Filippo Facci

Pagine correlate
De Pietro